Damals in Paris ist der Titel von
 Damals in Paris (Film), US-amerikanisches Melodram von Richard Brooks (The Last Time I Saw Paris)
 Damals in Paris…, DDR-Kriegsfilm von Carl Ballhaus